Elwes ist der Nachname von:

 Cary Elwes (* 1962), britischer Schauspieler
 Charles Elwes (* 1997), britischer Ruderer

 Henry John Elwes (1846–1922), britischer Naturforscher